Носове́ц — фамилия.

Известные носители:
 Носовец, Александр Захарович (1915—2003) — Герой Советского Союза, полковник
 Носовец, Сергей Анатольевич (1958—2004) — журналист и политик